Punta Colorada, puede referirse a:

 Punta Colorada, es un balneario uruguayo del departamento de Maldonado, ubicado 5 km al este de la ciudad de Piriápolis y 30 al oeste de la ciudad de Punta del Este.
 Punta Colorada, es una localidad chilena de la comuna de La Higuera.
 Punta Colorada, es una localidad argentina del departamento San Antonio, provincia de Río Negro.